Tissaf är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Fès-Boulemane, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Tissaf ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tissaf är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Tissaf. Runt Tissaf är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tissaf är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Tissaf är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Fès-Boulemane